

Astronomia
 1730 Marceline – asteroide della fascia principale

Geografia
Stati Uniti d'America
 Marceline – città delle contee di Chariton e Linn (Missouri)
 Marceline – area non incorporata della contea di Adams (Illinois)

Onomastica
 Marceline – forma francese del nome proprio di persona Marcellina

Personaggi
 Marceline – personaggio della serie animata Adventure Time